Gosset ist der Familienname folgender Personen:
 Antonin Gosset (1872–1944), französischer Chirurg
 Jérôme Gosset (* 1979), belgischer Tänzer und Choreograph
 Thorold Gosset (1869–1962), britischer Mathematiker
 Philipp Gosset (1838–1911), Schweizer Ingenieur,  Alpinist, Topograf, Glaziologe und Landschaftsgärtner
 William Sealy Gosset (1876–1937), englischer Statistiker

Siehe auch:
 Gossett